Таромское:

 Таромское — историческая часть Днепропетровска.
 Таромское — посёлок городского типа, Днепропетровский городской совет, Днепропетровская область, Украина.